Універсіда́д () може значити:

Футбольні клуби 

 Універсідад Сан-Мартін
 Універсідад де Чилі
 Універсідад Католіка